Mario Squarcina – aviatore e militare italiano
 Niccolò Squarcina – cestista italiano